Чёрный Краса́вчик (; в русском переводе также Чёрный Краса́вец и Чёрная Краса́вица) — повесть британской писательницы Анны Сьюэлл и несколько снятых на её основе фильмов:
 «Чёрный Красавчик» — немой короткометражный фильм 1912 года.
 «Чёрный Красавчик» — немой фильм 1917 года, режиссёр Эдвард Гриффит.
 «Чёрная Красавица» — немой фильм 1921 года, режиссёр Дэвид Смит.
 «Чёрный Красавчик» — фильм 1933 года, режиссёр Фил Розен.
 «Чёрный Красавчик» — фильм 1946 года, режиссёр Макс Носсек.
 «Чёрный Красавчик» — фильм 1957 года, режиссёр Гарольд Шустер.
 «Чёрный Красавчик» — фильм 1971 года, режиссёр Джеймс Хилл.
 «Чёрный Красавчик» — минисериал 1978 года.
 «Чёрный Красавчик» — телефильм 1978 года, режиссёр Дэниел Хэллер.
 «Чёрный Красавчик» — мультфильм 1987 года режиссёра Давида Черкасского (в титрах не указан).
 «Чёрный Красавец» — фильм 1994 года, режиссёр Кэролайн Томпсон.
 «Чёрный Красавчик» — мультфильм 1995 года режиссёров Тосиюки Хирума и Такаси
 «Чёрная Красавица» — фильм 2020 года, режиссёр Эшли Эйвис.

См. также 
 «Приключения Чёрного Красавчика» — телесериал 1972—1974 годов (52 серии).
 «Новые приключения Чёрного Красавчика» — телесериал 1990—1992 годов (26 серий).
 «Новые приключения Чёрного Красавчика» — телесериал 1992—1993 годов (16 серий).